My Fair Lady est une comédie musicale américaine, paroles et livret d'Alan Jay Lerner et musique de Frederick Loewe, créée au Mark Hellinger Theatre de Broadway le  et inspirée de la pièce de George Bernard Shaw, Pygmalion (1914).
 My Fair Lady est un film musical américain de George Cukor avec Audrey Hepburn (1964), d'après la comédie musicale précédente.

Voir aussi